est un genre éteint de dinosaures ornithischiens herbivores de la famille des Ankylosauridae qui vivait au Crétacé supérieur dans ce qui est aujourd'hui la Mongolie et la Chine.

Il avait au bout de la queue une sorte de massue dont il se servait probablement comme d'une arme : il la balançait avec assez de force pour pouvoir estropier ses ennemis. Il avait des dents petites et faibles adaptées à la consommation d'une végétation tendre.

Étymologie 
Le nom de genre est construit à partir du mot du grec ancien « πίναξ » « pinax », « planche » pour indiquer la présence d'une plaque osseuse aplanie au sommet de son crâne, associé au mot latin « saurus », « lézard », pour former « lézard à planche ».

Distribution et datation 
Les premiers fossiles de Pinacosaurus ont été découverts dans la formation de Djadokhta du bassin de Nemegt dans le sud de la Mongolie et décrits en 1933. L'âge de cette formation géologique datant de la fin du Crétacé supérieur n'est pas clairement établi ; il se place entre le Santonien terminal et le Campanien supérieur, soit il y a environ entre  (millions d'années).

En 1996, une expédition belgo-chinoise a découvert une nouvelle espèce décrite sous le nom de Pinacosaurus mephistocephalus en 1999 par Pascal Godefroit et al.. Cette espèce a été trouvée dans la formation de Bayan Mandahu dans la province chinoise de Mongolie-Intérieure dans le désert de Gobi. Sur ce même site des fossiles de l'autre espèce, P. grangeri, ont été exhumés. Cette formation géologique de Bayan Mandahu est probablement un peu plus jeune, peut-être d'un million années, que la formation de Djadokhta de Mongolie.

Découverte 
L'American Museum of Natural History a parrainé plusieurs expéditions en Asie centrale, dans le désert de Gobi, en Mongolie, dans les années 1920. Parmi les nombreuses découvertes paléontologiques faites par ces expéditions dans les Flaming Cliffs (falaises flamboyantes) de la formation de Djadokhta, il y a les spécimens-type du genre Pinacosaurus. L'holotype (AMNH 6523) de Pinacosaurus grangeri comprend un crâne partiellement écrasé, des mâchoires et des os dermiques trouvés en 1923.

D'autres fossiles trouvés en Chine, décrits sous le nom de Pinacosaurus mephistocephalus par Pascal Godefroit et ses collègues en 1999, sont considérés comme une espèce valide définie par des cornes cutanées secondaires et des narines présentant des caractères particuliers.

Pinacosaurus est l'ankylosaure d'Asie le plus connu avec plus de 15 spécimens, dont un squelette presque complet, cinq crânes ou morceaux de crânes et deux ensembles de plusieurs jeunes serrés les uns contre les autres, qui ont visiblement été tués par une tempête de sable (Jerzykiewicz, 1993 ; Burns et al., 2011). Le plus beau crâne trouvé est celui d'un jeune décrit par Teresa Maryanska en 1971 et 1977.

Description 
Pinacosaurus est un ankylosaure de taille moyenne, légèrement bâti, d'une longueur d'environ 5 mètres et d'un poids pouvant atteindre . Son dos et sa queue sont couverts d'épines osseuses. Comme d'autres ankylosauridés, il a une sorte de massue osseuse au bout de sa queue dont il se servait pour se défendre contre des prédateurs comme les vélociraptors. Le caractère le plus original dans le spécimen type est la présence de deux trous supplémentaires en forme d'œuf, un au-dessus de l'autre, à l'emplacement habituel des narines. Ces ouvertures sont caractéristiques de ce genre. Leur nombre varie : Godefroit et al. en ont décrit quatre en 1999, tandis qu'en 2003 un spécimen juvénile avec cinq paires d'ouvertures a été décrit. Sa patte avant possède cinq doigts et la formule des phalanges est 2-3-3-3-2, ce qui signifie que le doigt interne de la patte avant dispose de deux os, le suivant de trois, etc.

L'espèce chinoise Pinacosaurus mephistocephalus possède des cornes cutanées secondaires au niveau de l'os squamosal et des narines différentes de celles de l'espèce type. Cette espèce est donc bien distinctive de P. grangeri ; les deux espèces cohabitaient dans le même environnement.

Classification 
 

L'espèce type de Pinacosaurus est P. grangeri. Young a découvert un nouveau spécimen en Chine dans la région autonome de Ningxia et l'a décrit comme une nouvelle espèce, P. ninghsiensis, en 1935, mais on considère maintenant qu'il s'agit de la même espèce que P. grangeri, de même que les restes fragmentaires décrits comme Syrmosaurus viminicaudus par Maleev en 1952. Arbour, Burns et Sissons (2009) considèrent que Heishansaurus pachycephalus (qui signifie « lézard à tête épaisse de la Montagne noire ») de la formation de Minhe, près de Heishan (« Montagne noire ») dans le Gansu, qui est connu à partir de fragments crâniens et post-crâniens mal conservés, est aussi un synonyme de P. grangeri. Il a d'abord été décrit en 1953 comme un pachycéphalosaure et était généralement considéré comme un nomen dubium.

L'espèce chinoise P. mephistocephalus décrite par Pascal Godefroit et ses collègues en 1999 est surtout connue par des crânes provenant d'individus juvéniles ; cependant l'holotype est un crâne d'adulte plus long que large, qui indique qu'il pourrait être un thyréophore plus basal. 

Placé d'abord dans la famille des nodosauridés, le genre Pinacosaurus est maintenant considéré comme un ankylosauridé. Une analyse phylogénétique, conduite par Arbour et Currie en 2015, a établi le cladogramme suivant pour les Ankylosaurinae :

Cladogramme Ankylosauridae

Bibliographie 

 Dixon, Dougal. The Complete Book of Dinosaurs. Hermes House, 2006.
 Gilmore, C. W. (). Two new dinosaurian reptiles from Mongolia with notes on some fragmentary specimens. American Museum Novitates (679): 1–20.
 Hill, R. V.; Witmer, L. W.; Norell, M. A. (2003). A New Specimen of Pinacosaurus grangeri (Dinosauria: Ornithischia) from the Late Cretaceous of Mongolia: Ontogeny and Phylogeny of Ankylosaurs. American Museum Novitates (3395): 1–29.
 Maleev, E. A. (1952). Novoe semeystvo pantsirnich dinosavrov is verchnego mela Mongolii [Une nouvelle famille de dinosaures à armure du crétacé supérieur de Mongolie]. Doklady Akademii Nauk SSSR 87: 131–134. (en russe)
 Young, C. C. (1935). On a new nodosaurid from Ninghsia. Palaeontologica Sinica, Series C (11): 5–27.
 Burns, M. B.; Currie, P. J.; Sissons, R. L.; Arbour, V. M. (2011). Juvenile specimens of Pinacosaurus grangeri Gilmore, 1933 (Ornithischia: Ankylosauria) from the Late Cretaceous of China, with comments on the specific taxonomy of Pinacosaurus. Cretaceous Research 32 (2): 174–186.

Liens externes

Notes et références

Notes

Références taxonomiques

Références 

Nomen dubium
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure d'Asie
Ankylosauria
Dinosaure du Crétacé supérieur
Taxon fossile décrit en 1933